AÜ steht als Abkürzung für:
 Athener Übereinkommen von 1974 über die Beförderung von Reisenden und ihrem Gepäck auf See
 andere Übersetzung, meist im Zusammenhang mit antiken Urfassungen eines Werkes
 Arbeitnehmerüberlassung, Leiharbeit
 Ausgangsübertrager, Bauteil eines Röhrenverstärkers, siehe Röhrenverstärker#Ausgangsübertrager

AU